Jack Kerouac – scrittore, poeta e pittore statunitense
 Jan Kerouac – scrittore statunitense, figlia di Jack Kerouac
 Joan Haverty Kerouac – scrittrice statunitense, moglie di Jack Kerouac

Pagine correlate 
 Jack Kerouac (disambigua)